Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2022 vond plaats van zondag 15 tot en met zaterdag 21 mei 2022 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Barbora Krejčíková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Kaja Juvan.

Het tweede reekshoofd, Angelique Kerber uit Duitsland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Sloveense Kaja Juvan in drie tiebreak-sets. Kerber wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Straatsburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar veertiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als vierde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin verloor zij van Kaja Juvan. Ook haar landgenote Maryna Zanevska bereikte de kwartfinale  – zij moest het afleggen tegen het eerste reekshoofd, Karolína Plíšková.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het ongeplaatste duo Nicole Melichar-Martinez en Daria Saville won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Lucie Hradecká en Sania Mirza in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar-Martinez had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australische Saville twee.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Française Diane Parry – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Haar landgenote Kimberley Zimmermann en de Poolse Katarzyna Piter kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het Nederlandse team Bibiane Schoofs en Rosalie van der Hoek had de eerste ronde als eind­station.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2022
Straatsburg